O Palacio puede hacer referencia a:

O Palacio (Cospeito), lugar de la parroquia de Sistallo, concello de Cospeito.
O Palacio (Crecente), lugar de la parroquia de Vilar, concello de Crecente.
O Palacio (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Navea, concello de Puebla de Trives.
O Palacio (Sarria), lugar de la parroquia de Vilamaior, concello de Sarria.
O Palacio (Orbán), lugar de la parroquia de Orbán, concello de Villamarín.
O Palacio (Villamarín), lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Villamarín.
O Palacio (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Vilariño de Conso, concello de Villarino de Conso.
O Palacio (Germade), lugar de la parroquia de Momán, concello de Germade.